es una personaje de la serie de manga Rurouni Kenshin y de "Rurouni - La historia de un espadachín meiji", ambas creadas por Nobuhiro Watsuki. Su diseño está basado en la joven Baa-Chan, un personaje de "Cyborg Jii-Chan G" ("Cyber-Abuelito G") creación de Takeshi Obata . 
Megumi es descrita en el manga y en el anime con un cabello largo y oscuro y también ojos oscuros. En el anime siempre luce un haori azul con un kimono color lavanda. Megumi es una mujer determinada como Kaoru Kamiya, sin embargo, es también descrita como una chica madura y astuta que contrasta con la joven Kaoru.

A veces le aparecen orejas de zorro sobre su cabeza, en alusión a su apodo kitsune, que significa "zorro" en japonés, apodo que viene de su personalidad pícara. Su gran belleza y coquetería con Kenshin hace que Kaoru le vea como una potencial rival por su amor. 

A pesar de dicha rivalidad, la fidelidad de su amistad con Kaoru es evidente, al punto que cuando ella se da cuenta de sus verdaderos sentimientos hacia Kenshin, Megumi le anima a que luche por ello, le da consejos para ser una Dama más femenina y seductora.

Fictiografía

Es la hija menor de Takani Ryūsei, un importante doctor de la provincia de Aizu, una provincia leal al shogunato Tokugawa. Durante la Guerra Boshin, el padre de Megumi muere y el resto de su familia desaparece, quedando como la única sobreviviente.

Nació en diciembre de 1857 durante el período Bakumatsu en Japón. Durante el inicio del anime tuvo probablemente veintidós años. Como el resto de su familia, es adepta al renguku, un tipo de medicina que combina elementos occidentales y orientales.

Personajes de Rurouni Kenshin